Я́ковлевка () — село Соледарской городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины. 

Код КОАТУУ — 1420989901. Население по переписи 2001 года составляет 1330 человек. Почтовый индекс — 84542. Телефонный код — 6274.

Примечания

Ссылки 
 Яковлевка на сайте Верховной рады Украины